4ever (álbum de Hilary Duff) - de 2004
4ever (canção) - de The Veronicas, em 2005
Pokémon 4Ever

Desambiguação